
Molekulska formula -{C10H20}- se može odnositi na:
 Ciklodekan
 Decen